Příjmení Thiele [týle] nosí více osobností:

 Annekatrin Thiele (přechýleně Thieleová) (* 1984) – německá veslařka
 Franz Thiele (1868–1945) – německo-český malíř a vysokoškolský pedagog
 Gerhard Thiele (* 1953) – německý astronaut
 Hertha Thiele (1908–1984) – německá herečka
 Johann Alexander Thiele (1685–1752) – německý malíř a rytec
 Johannes Thiele (zoolog) (1860–1935) – německý zoolog
 Johannes Thiele (chemik) (1865–1918) – německý chemik
 Kerstin Thiele (* 1986) – německá judistka
 Valentina Thielová (1933–2022) – česká herečka
 Vladimír Thiele – český básník